Spijk ist der Name folgender geografischer Objekte:

 Spijk (Delfzijl), Ortsteil von Delfzijl, Niederlande
 Spijk (West Betuwe), Ortsteil von West Betuwe, Niederlande
 Spijk (Zevenaar), Ortsteil von Zevenaar, Niederlande